

Бауерсвілл — місто, штат Джорджія
 Бауерсвілл — селище, штат Огайо